Limprecht steht für:
 eine historische Schreibweise von Limperich, Ortsteil im Stadtbezirk Beuel der Stadt Bonn in Nordrhein-Westfalen

Limprecht ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Adam Limprecht (1651–1735), deutscher Mediziner
 Stefan Limprecht, deutscher Schauspieler
 Volkmar Limprecht (1615–1663), deutscher Pädagoge und Kommunalpolitiker